Граны:

 Граны — специализированные внутриклеточные структуры в составе хлоропластов.
 Граны — остановочный пункт Южной железной дороги, находящаяся невдалеке от посёлка Казачья Лопань.